Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1992/93 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1992/93 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die vier Mannschaften 42 Spieler ein, von denen 23 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Doprastav Bratislava setzte in allen Wettkämpfen die gleichen acht Spieler ein, während bei ELAI Bratislava 13 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jozef Franzen (ŠK Lokomotíva Trnava), der 7 Punkte aus 9 Partien holte, je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten seine Mannschaftskollegen Zbigniew Szymczak und Vladimír Cibulka. Mit Walerij Zhidkow (ŠK Slovan Bratislava), Maxim Nowik und Oliver Kríž (beide ELAI Bratislava) erreichten drei Spieler 100 %. Von diesen wurden Zhidkow und Nowik je zweimal eingesetzt, Kríž einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 1993; CZE = Tschechische Republik, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ELAI Bratislava

ŠK Lokomotíva Trnava

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Doprastav Bratislava

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1992
Schach 1993